Герцог Пласенсия () — наследственный испанский дворянский титул. Он был создан королевой Изабеллой Кастильской и королем Фердинандом Арагонским в 1476 году для главного судьи Кастилии и констебля Кастилии Альваро де Суньига и Гусман, 2-го графа де Пласенсия (ок. 1410—1488), а также 1-го герцога Бехара, 1-го герцога Аревало и 1-го графа Баньяреса, за его поддержку во время войны за кастильское наследство.

В 1488 году после смерти последнего титул герцога де Аревало попал в состояние бездействия, а титулы герцогов Бехара и Пласенсия унаследовали его потомки, занимая их до 1882 года. В 1777 году герцогские титулы получила Мария Хосефа Пиментель, 12-я герцогиня Бенавенте и 15-я графиня Бенавенте (1752—1834), супруга Педро Тельес-Хирона, 9-го герцога Осуна (1755—1807). Таким образом, титул герцогов Бехар и Пласенсия перешел из дома Суньига в дом Осуна.

В 1882 году после смерти Мариано Тельес-Хирона, 12-го герцога Осуны, 15-го герцога Бехара и Пласенсия (1814—1882), все его титулы были разделены между его многочисленными племянниками. Испанская королева Изабелла II не хотела, чтобы предполагаемый наследник, герцог Альба, смог накопить такое огромное количество земель и титулов. Титул герцогини Пласенсия получила Мария дель Пилар Гайосо де лос Кобос, 16-я герцогиня Пласенсия (1856—1939), внучка седьмой дочери 13-й герцогини Пласенсия. Последующие три носителя герцогского титула скончались, не оставив наследников. В 1962 году титул получила Анхела Мария Тельес-Хирон, 16-я герцогиня Осуна и 19-я герцогиня Пласенсия (род. 1925), правнучка младшего брата 14-го герцога Пласенсия. В 1974 году последняя передала титул своей второй дочери, Марии де Грасиа де Солис-Бомон, 20-й герцогини Пласенсия (род. 1957), женатой на Карло Эммануэле Русполи, 3-м герцоге Мориньяно (род. 1949).

Герцоги де Пласенсиа (1476-) 
 Альваро де Суньига, 1-й герцог Бехар и Пласенсия (ок. 1410 — 10 июня 1488), сын Педро де Суньиги, 1-го графа де Ледесма и де Пласенсия (ок. 1383—1453)
 Альваро де Суньига, 2-й герцог Бехар и Пласенсия (ок. 1455 — 28 сентября 1532), старший сын Педро де Суньиги и Манрике, 1-го графа де Аямонте (ок. 1430—1488), старшего сына 1-го герцога.
 Тереза де Суньига, 3-я герцогиня Бехар и Пласенсиа (ок. 1500 — 25 ноября 1565), единственная дочь Франсиско де Суньига и Гусмана, 1-го маркиза де Аямонте (ок. 1460—1525), младшего брата 2-го герцога Пласенсия.
 Франсиско Диего де Суньига, 4-й герцог Бехар и Пласенсия (1523 — 20 сентября 1591), сын Терезы де Суньиги Гусман и Манрике, 3-й герцогини де Бехар, и Франсиско де Сотомайора и Португаля, 5-го графа де Белалькасара (ок. 1500—1544)
 Франсиско Диего де Суньига, 5-й герцог Бехар и Пласенсия, 6-й маркиз де Хибралеон (ок. 1550 — 8 мая 1601), старший сын предыдущего
 Альфонсо Диего де Суньига, 6-й герцог Бехар и Пласенсия (1569 — 14 декабря 1619), второй сын предыдущего
 Франсиско Диего де Суньига, 7-й герцог Бехар и Пласенсия (ок. 1596 — 1 ноября 1636), единственный сын предыдущего
 Альфонсо де Суньига, 8-й герцог Бехар и Пласенсия (11 февраля 1621 — 1 августа 1660), старший сын предыдущего
 Хуан Мануэль де Суньига, 9-й герцог Бехар и Пласенсия (ок. 16 января 1622 — 14 ноября 1660), второй сын 7-го герцога, младший брат предыдущего
 Мануэль Диего де Суньига, 10 герцог Бехар и Пласенсия (4 января 1657 — 7 июля 1686), старший сын предыдущего
 Хуан Мануэль де Суньига, 11-й герцог Бехар и Пласенсия (16 февраля 1680 — 2 декабря 1747), старший сын предыдущего
 Хоакин де Суньига, 12-й герцог Бехар и Пласенсия (28 апреля 1715 — 10 октября 1771), старший сын предыдущего
 Мария Хосефа де ла Соледад Альфонсо-Пиментель де Борха Суньига Энрикес Понсе де Леон, 13-я герцогиня Бехар и Пласенсия (26 ноября 1750 — 5 октября 1834), дочь Франсиско де Борха Альфонсо Пиментель и Борха, 14-го графа и 11-го герцога де Бенавенте, 3-го герцога де Арион (1706—1763), и Марии Фаустины Тельес-Хирон и Перес де Гусман (1724—1797), правнучка Мануэлы де Суньиги Сотомайор и Сильвы, сестры 10-го герцога Пласенсия.
 Педро де Алькантара Тельес-Хирон, 11-й герцог Осуна, 14-й герцог Бехар и Пласенсия (10 сентября 1810 — 29 сентября 1844), старший сын Франсиско де Борха Тельес-Хирон и Пиментеля, 10-го герцога Осуна (1785—1820), старшего сына Марии Хосефы де ла Соледад Альфонсо-Пиментель де Борха Суньига Энрикес Понсе де Леон, 13-й герцогини Бехар и Пласенсия (1750—1834), и Педро де Алькантара Тельес-Хирон и Пачеко, 9-го герцога де Осуна (1755—1807)
 Мариано Тельес-Хирон, 12-й герцог Осуна, 15-й герцог Бехар и Пласенсия (19 июля 1814 — 2 июня 1882), второй сын Франсиско де Борха Тельес-Хирон и Пиментеля, 10-го герцога Осуна (1785—1820), старшего сына Марии Хосефы де ла Соледад Альфонсо-Пиментель де Борха Суньига Энрикес Понсе де Леон, 13-й герцогини Бехар и Пласенсия (1750—1834), и Педро де Алькантара Тельес-Хирон и Пачеко, 9-го герцога де Осуна (1755—1807), младший брат предыдущего
 Мария дель Пилар Гайосо де лос Кобос, 16-я герцогиня Пласенсия (3 декабря 1860 — 14 марта 1939), дочь Хакобо Марии Сармьенто де Мендосы Гайосо де лос Кобос и Тельес-Хирон, 13-го маркиза де Камараса (1816—1871), и Аны Марии де Севилья и Вильянуэва (ум. 1866), внучка Хосефы Мануэлы Тельес-Хирон и Пиментель, седьмой дочери 13-й герцогини Бехар и Пласенсия.
 Игнасио Фернандес де Хенестроса, 17-й герцог Пласенсия, 16-й маркиз де Камараса (30 апреля 1880 — 9 ноября 1948), старший сын Игнасио Фернандеса де Хенестросы и Ортис де Мионо, 12-го маркиза де Сильеруэло (1851—1934), и Франсиски де Борха Гайосо де лос Кобос и Севилья, 15-й маркизы де Камараса (1854—1926), племянник предыдущей
 Хосе Мария Марторелл, 18 герцог Пласенсия (5 сентября 1903 — 12 марта 1960), сын Рикардо де Марторелла и де Фиваллера, 5-го герцога де Альменара-Альта (1854—1907), и Анхелы Марии Тельес-Хирон и Фернандес де Кордова (1871—1938), правнук Педро де Алькантара Тельес-Хирона и Пиментеля, 9-го маркиза де Хабалькинто (1786—1851), младшего брата 14-го герцога Бехера и Пласенсия.
 Анхела Мария Тельес-Хирон, 16-я герцогиня Осуна, 19-я герцогиня Пласенсия (7 февраля 1925 — 29 мая 2015), единственная дочь Мариано Тельес-Хирона и Фернандеса де Кордовы, 15-го герцога де Осуна (1887—1931), и Петры Дукэ же Эстрада и Морено (род. 1900), правнучка младшего брата 14-го герцога Бехара и Пласенсия
 Мария де Грасия де Солис-Бомон, 20-я герцогиня Пласенсия (род. 12 марта 1957), вторая дочь предыдущей и Педро де Солис-Бомон и Лассо де Ла Вега (1916—1959)
 Наследница: Мария де Грасиа Гиасинта Русполи и Солис-Бомон, 26-я маркиза Вильяр-де-Grajanejo (род. 16 июня 1977), единственная дочь предыдущей и Карло Эммануэле Марии Русполи, 3-го герцога де Мориньяно (род. 1949)

Генеалогическое древо

См. также 
 Суньига (род)

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles, Hidalguía Editions, 2008

Ссылки 
 Duques de Plasencia

Герцоги Испании